Kiri est une localité de la République démocratique du Congo
 Le territoire de Kiri est une entité administrative en République démocratique du Congo. 
 Kiri est une marque de fromage du groupe Bel
 Kiri est une série télévisée britannique diffusée en 2018
 Kiri le clown est une série télévisée d'animation française de Jean Image
Breuvages Kiri est une compagnie québécoise, brasseur de sodas et embouteilleur d'eau

Japon 
 en japonais, le mot kiri désigne le Paulownia sp.
  est un mot d'origine japonaise
 Abura kiri est un ustensile de cuisine